Morcianesi – abitanti di Morciano di Leuca
Morcianesi – abitanti di Morciano di Romagna